Weg der Steine steht für:

 Weg der Steine (Uelzen), einen Kunstweg von Dagmar Glemme
 Welt Auge – Der Weg der Steine, ein Kunstprojekt von Volker Steinbacher und Gerald Wingertszahn